św. Witalis z Mediolanu (I lub II w.) – męczennik
 św. Witalis z Bolonii (zm. ok. 304) – męczennik
 św. Witalis z Gazy (zm. ok. 625) – eremita
 św. Witalis z Asyżu (1295-1370) – benedyktyn
 św. Witalis z Savigny (ok. 1060-1122) – zakonnik

Zobacz też: Błogosławiony Witalis